Tovarnjak je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Tovarnjak, otoček pri Molatu
 Tovarnjak, otoček pri Žutu
 Tovarnjak, otoček v Narodnem parku Kornati